Fiat 521 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1928 по 1931 год.

Конструкция автомобиля основана на предшествующей модели (Fiat 520), отличаясь от неё большим двигателем и большим размером шасси. Существовал и укороченный — 521 C — вариант модели.

Автомобиль выпускался и за пределами Италии, например в 1930 году началось его производство на заводе NSU в Хайльбронне.

Всего в Германии и Италии произведено более 33 000 автомобилей.

Литература 
Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

521